Pentaceros forcipulosus är en sjöstjärneart som beskrevs av Christian Frederik Lütken 1865. Pentaceros forcipulosus ingår i släktet Pentaceros och familjen Oreasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
forcipulosus